Nowogród peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 
de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nowogród, village 
 de la voïvodie de Lublin
 Nowogród, village
de la voïvodie de Podlachie
 Nowogród, gmina 
 Nowogród, ville de la voïvodie de Podlachie
 Nowogród, village de la gmina de Zbójna